Юсу́пова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Юсупова, Айнура Ишенбаевна (род. 1959) — российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2007).
 Юсупова, Алия Махсутовна (род. 1984) — казахская спортсменка по художественной гимнастике.
 Юсупова, Бедер Ахметовна (1901—1969) — башкирская советская актриса.
 Юсупова, Евдокия Борисовна (1743—1780) — герцогиня-консорт Курляндии и Семигалии.
 
 Юсупова, Ираида Рафаэльевна (род. 1962) — советский и российский композитор.
 Юсупова, Ирина Феликсовна (1915—1983) — княжна императорской крови.
 
 Юсупова, Офелия Юнусовна — советская и узбекская пианистка и музыкальный педагог.
 Юсупова, Прасковья Григорьевна  (после пострига Прокла; ум. не ранее 1746) —  монахиня РПЦ из княжеского рода Юсуповых. 
 Юсупова, Санталатхон (1929—2003) — Герой Социалистического Труда
 Юсупова, Татьяна Васильевна (1769—1841) — фрейлина императрицы Екатерины II.